Zhangping bezeichnet:

 Zhangping, kreisfreie Stadt (漳平市) im Kreis Longzhou in der chinesischen Provinz Fujian;
 Zhangping (Tianfu), Dorf (长坪村) der Großgemeinde Tianfu im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.